Samaniego är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Araba / Álava och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Samaniego ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Samaniego är kuperad norrut, men söderut är den platt. Terrängen runt Samaniego sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Samaniego. Runt Samaniego är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Haro,  km väster om Samaniego. Trakten runt Samaniego består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Baskien